Alophoixus affinis é uma espécie de ave da família Pycnonotidae.

É endémica da Indonésia.

Os seus habitats naturais são: florestas subtropicais ou tropicais húmidas de baixa altitude.

Referências 

 

Alophoixus
Aves da Indonésia
Aves descritas em 1841